MythTV — программный пакет, предоставляющий функции, широко известные как PVR или DVR (личный или цифровой видеомагнитофон), позволяющие построить HTPC.

MythTV является программным обеспечением с открытым исходным кодом. Лицензия GNU GPL.

MythTV работает под управлением GNU/Linux, Mac OS X (PowerPC и Intel), FreeBSD.

MythTV состоит из каркаса и набора модулей (плагинов), что позволяет ей расширяться за счет сторонних программистов.

Сетевая архитектура 
Сетевая архитектура MythTV реализует концепцию «клиент-сервер» и состоит из двух уровней: серверного (backend) и клиентского (frontend).
Простая конфигурация состоит из одного сервера, обслуживающего одного клиента, расположенного на том же компьютере. Сложная конфигурация состоит из множества серверов и клиентов, работающих на нескольких компьютерах, внешних медиа-модулях или игровых приставках.

Возможности

Литература 
 Practical MythTV. Building a PVR and Media Center PC. Apress
 Hacking MythTV. Apress

Операционные системы включающие MythTV 
 LinuxMCE (основан на Kubuntu)
 Mythbuntu (основана на Ubuntu)
  (основан на Knoppix)
  (основан на Arch Linux)
  (основана на Fedora)
 ALTLinux

См. также 
 Home Theatre Personal Computer
 Аналоги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный wiki
 Tom’s Hardware Guide Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Блог Умного Дома

Свободное программное обеспечение для редактирования видео
Свободные медиаплееры
Свободные программы просмотра изображений
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL